Sarda sarda — ou sarda ou bonito-do-atlântico; da família Scombridae
Diplodus cervinus — ou sargo-veado; da família Sparidae

Desambiguações de animais